GPRASP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 395 амінокислот, а молекулярна маса — 156 865.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки